Mononucleosi infecciosa, causada pel virus Eppstein Barr
 Mononucleosi per citomegalovirus